Colchester har flere betydninger:
 Colchester – by i England
 Colchester United F.C. – fodboldklub i England